Ez a lista a Lányok a Harvey utcából című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018)

2. évad (2019)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái